Kroatische Seniorenpartij (HSU, Kroatië), een politieke partij voor senioren in Kroatië met als naam Kroatische Senioren Partij, afkorting HSU
 Seniorenpartij (SU, Kroatië), een politieke partij voor senioren in Kroatië met als naam Senioren Partij, afkorting SU